Катерина Брауншвейг-Вольфенбюттельська (1488—1563) — донька герцога Брауншвег-Люнебургу князя Брауншвейг-Вольфенбюттелю Генріха I та померанської принцеси Катерини, дружина герцога Саксен-Лауенбургу Магнуса I.
 Катерина Брауншвейг-Вольфенбюттельська (1518—1574) — донька герцога Брауншвейг-Люнебургу князя Брауншвейг-Вольфенбюттелю Генріха II та вюртемберзької графині Марії, дружина єдиного маркграфа Бранденбург-Кюстрину Йоганна.

Сторінки-неоднозначності людських імен